Le mot FOMO ou Fomo est originellement un sigle ou acronyme anglais signifiant  (« peur de rater quelque chose »).

Sciences humaines et sociales 
 En psychopathologie, le syndrome FOMO est une anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou tout autre événement donnant une occasion d'interagir socialement.

Culture et société 
  est un album de l'artiste néo-zélandais Liam Finn, sorti en 2011.
 Riot FOMO est le  de la  d'Orange Is the New Black, une série télévisée américaine.

Patronyme 
 Carine Atezambong Fomo (1984-) est une arbitre de football camerounaise.